Gvildys ist ein litauischer männlicher Familienname.

Herkunft 
Auf Litauisch bedeutet gvildas „Eichel- oder Walnussschale“.

Weibliche Formen 
Gvildytė (ledig)
Gvildienė (verheiratet)

Namensträger 

 Darius Gvildys (* 1970), Fußballtrainer und früherer -spieler
 Vilhelmas Gvildys, litauischer Fußballtorhüter

Siehe auch 
 Gwildis

Einzelnachweise 

Familienname
Litauischer Personenname